Landskap é a palavra comum escandinava, que significa landscape ou província e pode referir-se a:

Distritos da Noruega - As províncias históricas da Noruega
Províncias da Suécia - As províncias históricas da Suécia e Finlândia
Províncias históricas da Finlândia - o subconjunto das províncias históricas nos dias atuais Finlândia
Regiões da Finlândia - O regiões da Finlândia de 1997 até 2009
Åland - Uma província autónoma e unilinguisticamente sueca da Finlândia

Ver também: Län, Lands da Suécia
Desambiguação